Населені пункти в Чехії:

 Лгота (Злін)
 Лгота (Пршеров)
 Лгота (Кладно)
 Лгота (Прага-схід)

Див. також 
  Легота